De Vuurduin, de huidige vuurtoren die in 1909 gebouwd is.
Vuurtoren van Vlieland (1836), de voorloper van de Vuurduin die in 1836 gebouwd werd en in 1909 gesloopt.